Giri steht für:
 Giri (Unterwasserberg) ist ein Typ von Unterwasserberg in einem Korallenriff der Malediven.
 Giri (Yamuna) ist ein rechter Nebenfluss der Yamuna in Himachal Pradesh (Indien).
 Giri (Zyklon) ist der Name eines schweren Zyklons, der im Oktober 2010 im Golf von Bengalen entstand und dann auf Myanmar traf, siehe Zyklonsaison im Nordindik 2010#Sehr schwerer zyklonischer Sturm Giri.
 Giri (Ubangi), ein Fluss in der Demokratischen Republik Kongo
 Giri/Haji, den Originaltitel der britischen TV-Serie Pflicht und Schande.
 Giri ist ein  Zweig des hinduistischen Swamiordens, siehe beispielsweise Yukteswar Giri, Satyananda Giri u. a.
 Giri (Russland) ist eine Landgemeinde in der russischen Oblast Kursk

Giri ist der Familienname folgender Personen:
 Anish Giri (* 1994), russisch-nepalesischer Schachspieler
 Tulsi Giri (1926–2018), nepalesischer Politiker
 V. V. Giri (1894–1980), indischer Staatspräsident 1969 bis 1974
 Yukteswar Giri (1855–1936), indischer Yogi und Guru

Siehe auch:
 Giry